Pucheni este numele a două localități rurale din Județul Dâmbovița, Muntenia, România:
 Pucheni, situată în nord-vestul județului, reședința comunei cu același nume
 Satul Pucheni, aparținând comunei Moroeni din nordul județului.

De asemenea, este o denumire veche a comunei Puchenii Mari din județul Prahova. Acest nume se poate folosi și cu referire la unele dintre satele acestei comune:
 Puchenii Mari
 Puchenii Mici
 Puchenii-Moșneni

Toponime românești